Шталек () — фамилия и топоним немецкого происхождения.

Топоним 
 Шталек — замок в долине Среднего Рейна, Рейнланд-Пфальц, Германия.
 Шталек — утраченный замок в Швабских Альпах, Баден-Вюртемберг, Германия.

Персоналии 
 Герман фон Шталек — пфальцграф Рейнский с 1142/1143 по 1155 годы.